David Grau i Abadal (Premià de Mar, 1972) és un guionista i director de cinema català.

Filmografia 
 2011: Colom i la Casa Reial Catalana, guionista
 2006: Enigma Cervantes, director i guionista. És un documental de David Grau estrenat el 2006 i que tracta sobre l'origen valencià de Miguel de Cervantes. El documental va rebre el suport de Televisió de Catalunya, S.A. i el suport de l'Institut Català de les Indústries Culturals i va ser estrenat el 20 d'octubre del 2006 a Barcelona. En el documental s'entrevista a diferents especialistes com Riquer, Kamen, que aborden l'origen de Cervantes atenent especialment a les investigacions realitzades pel filòleg català Jordi Bilbeny que defensa que Miguel de Cervantes era, en realitat, un cavaller valencià de Xixona anomenat Miquel Servent.
 2005: A la recerca del Grial, director i guionista
 2003: L'apropiació del descobriment d'Amèrica: una conspiració d'estat?, director i guionista

Referències 

Premianencs
Pseudohistoriadors
Directors de cinema maresmencs
Defensors de la pseudociència catalans